Thakurgaon Airport är en flygplats i Bangladesh. Den ligger i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Dhaka. Thakurgaon Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Thakurgaon Airport är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Thakurgaon Airport. Närmaste större samhälle är Thākurgaon,  km öster om Thakurgaon Airport. 

Trakten runt Thakurgaon Airport består till största delen av jordbruksmark. Runt Thakurgaon Airport är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är september, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Bangladesh